Csehország
Stašov, település a Berouni járásban
Stašov, település a Svitavyi járásban